Mammariopsis är ett släkte av svampar. Mammariopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Mammariopsis